Картаев — фамилия.

Известные носители:
 Картаев, Анатолий Зиновьевич (род. 1947) — советский и российский хоккеист, тренер.
 Картаев, Владислав Дмитриевич (род. 1992) — российский хоккеист.
 Картаев, Павел Анатольевич (род. 1977) — российский журналист, радиоведущий.
 Картаев, Филипп Сергеевич (род. 1983) — российский экономист.